Il singolare del torneo di tennis Brasilia Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Wheaton che ha battuto in finale Dan Cassidy 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (semifinali)
 Cássio Motta (primo turno)
 Jorge Lozano (secondo turno)
 Danilo Marcelino (semifinali)

 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Martin Laurendeau (secondo turno)
 Bret Garnett (primo turno)
 Alexandre Hocevar (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1989